«Never Let You Go» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Never Let You Go (1983), álbum de Rita Coolidge.
Canciones
 Never Let You Go (1994), canción de New Kids on the Block.
 Never Let You Go (1988), canción de Sweet Sensation.
 Never Let You Go (1999), canción de Third Eye Blind.
 Never Let You Go (2003), canción de Mando (Eurovision).
 Never Let You Go (2006), canción de Dima Bilán (Eurovision).
 Never Let You Go (2007), canción de Evermore.
 Never Let You Go (2010), de Justin Bieber.

Variante
 Never Ever Let You Go (2001), canción de Rollo & King (Eurovision).